Eliton Deola, ismert nevén Deola (Céu Azul, 1983. április 19. –), görög felmenőkkel is rendelkező brazil labdarúgó.

További információk 
Deola adatlapja a soccerway.br oldalon 

1983-ban született személyek
Brazil labdarúgók
A Palmeiras labdarúgói
A Guarani FC labdarúgói
Az EC Vitória labdarúgói
A CA Sorocaba labdarúgói
A Fortaleza EC labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek